Чемпиона́т Пе́рвой ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2022 го́да () — 31-й сезон чемпионата Первой лиги Латвии по футболу.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2021 года Первую лигу покинули следующие клубы:
 «Ауда» (Кекава) — 1-е место,  2,38. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «Тукумс 2000» (Тукумс) — 2-е место, коэффициент 2,00. Квалифицировался в Высшую лигу.
 «Супер Нова» (Рига) — 3-е место, коэффициент 1,77. Квалифицировался в Высшую лигу.

Первую лигу пополнили следующие клубы:
 «Скансте» (Рига) — 1-е место, коэффициент 2,75 во Второй лиге.
 «Олайне» (Олайне) — 5-е место, коэффициент 1,83 во Второй лиге.
 «Саласпилс» (Саласпилс) — 6-е место, коэффициент 1,83 во Второй лиге.

Чемпионат дублёров команд Высшей лиги был реорганизован, в результате чего эти команды были интегрированы в систему футбольных лиг страны. Правом выступать в Первой лиге воспользовались «Рига-2», «Валмиера-2», РФШ-2 и «Тукумс-2».

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 

Команды, помеченные курсивом, являются дублёрами клубов Высшей лиги и не имеют право на переход в Высшую лигу.

Результаты матчей 

1 «Динамо» не смог обеспечить соответствие поля для проведения матча. Клубу было засчитано техническое поражение (0:3).

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Переходные матчи 

|}

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Лучшие по месяцам

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2022
 Вторая лига Латвии по футболу 2022
 Третья лига Латвии по футболу 2022
 Кубок Латвии по футболу 2022

Примечания

Ссылки 
 

2022
Футбол в Латвии в 2022 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2022